Szymaniak ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Szymaniak (1934–2009), deutscher Fußballspieler
 Stanisław Szymaniak, polnischer Fußballtrainer